Targett ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Targett (1916–1983), englischer Fußballspieler

 Roy Targett (1928–2014), englischer Fußballspieler